Mangkunegara (Bojonegara), plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam, Indonesië.
 Mangkunegara (Penukal), plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra, Indonesië.
 Mangkoenegara, titel van een van de vorsten op Java.